Municipio de Nelson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nelson (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Nelson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Nelson (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Nelson (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Nelson (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Nelson (condado de Watonwan, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.
 Municipio de Nelson (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Nelson (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.